Приз Известий 1978 — міжнародний хокейний турнір у СРСР, проходив 16—22 грудня 1978 року в Москві. У турнірі брали участь національні збірні: СРСР, Чехословаччини, Фінляндії, Швеції, а також Канади.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І - матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі гравці турніру

Найкращий бомбардир 
  Антеро Легтонен 7 (3+4)

Посилання 
 Архів 
 Архів 
 Архів на hokej 
 «Приз Известий» на yandex 
 

Московський міжнародний турнір з хокею
1978 у хокеї з шайбою
Грудень 1978
Хокейні змагання у Москві